Gervaas van Praet, Vlaamse edelman
 Daisy Van Praet, Vlaamse actrice
 François Van Praet, lid van het bestuur van het departement van de Leie
 Joseph Van Praet, boekhandelaar, drukker, uitgever
 Joseph-Basile Van Praet, conservator aan de Bibliothèque nationale de France
 Jules Van Praet, minister, kabinetschef van de koningen Leopold I en II
 Lodewijk van Praet van Moerkerken, ridder
 Lodewijk van Vlaanderen, heer Van Praet
 Van Praet (Antwerpen), Antwerpse adellijke familie